Szubert est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dariusz Szubert (1970-), footballeur polonais ;
 Emilia Szubert (1992-), joueuse de volley-ball polonaise.

Patronyme polonais